«Вермонт Волтедж» () — бывший американский футбольный клуб из города Сент-Олбанс, штат Вермонт. Был основан в 1997 году и играл в Премьер-лиге развития USL — четвёртом американском дивизионе, в зоне северо-восток. Сезон 2009 «Вермонт» пропустил.

Клуб проводил домашние матчи на Спортивном комплексе Коллинз-Перли. Цвета клуба — жёлтый, синий и чёрный.

История 
В первом сезоне клуб был известен как «Вермонт Уондерерс». Сезон 2009 «Вермонт» пропустил из-за реконструкции его домашней арены — Спортивного комплекса Коллинз-Перли. 11 ноября 2009 года работы завершились и клуб объявил о своём возвращении в соревнование.

У клуба также имелась женская команда — «Вермонт Лэди Волтедж». Она играла в USL-W лиге. Также пропустила сезон 2009 из-за капитального ремонта стадиона. В 2010 году команда вернулась в соревнование.

Сезоны

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт
 Официальный сайт 4-го дивизиона

Футбольные клубы США, прекратившие существование
Спортивные клубы Вермонта